ASD Rugby Casale, squadra di rugby di Casale sul Sile
 , squadra di calcio di Casale Monferrato